Семья Сончино (, ) — семья итальянских издателей, евреев-ашкеназов, ведущая имя от города Сончино в Миланском герцогстве. Она прослеживает свою родословную через Мозеса из Фюрта, который упоминается в 1455 году, до некоего Мозеса из Шпайера в середине XIV века. Первым в семье, занявшимся книгопечатанием, был Израэль Натан бен Самуил, отец Иешуа Мозеса и дед Гершона. Он основал свою еврейскую типографию в Сончино в 1483 году, и издал свою первую работу, трактат «Berakot», 2 февраля 1484 года. За своё существование типография много раз переезжала. Её следы можно найти в Сончино в 1483-86 годах, в Казальмаджоре в 1486 году, снова в Сончино в 1488-90 годах, в Неаполе в 1490—1492 годах, в Брешии в 1491—1494 годах, в Барко в 1494-97 годах, в Фано в 1503-06 годах, в Пезаро в 1507-20 годах (с перерывами в Фано в 1516 году и в Ортоне в 1519 году), в Римини в 1521-26 годах. Члены семьи были в Константинополе между 1530 и 1533 годами, и имели ответвление в Салониках в 1532-33 годах. Их издательской маркой была башня, возможно связанная некоторым образом с Казальмаджоре.

Последним из Сончино был Елиазар бен Гершон, который работал в Константинополе с 1534 по 1547 год. Очевидно, что само перемещение их предприятия должно быть связано с развитием печатного дела у евреев, как в Италии, так и в Турции. Хотя они уделяли основное внимание еврейским книгам, они издали также большое количество общелитературных работ, и даже религиозные книги с христианскими символами.

Издания семьи Сончино, хотя и не были первыми по времени, превосходили другие по совершенству печати и тщательной корректуре. Дом Сончино известен ещё и тем, что им была издана первая Библия на еврейском языке. Намёк на предстоящий выход этого издания сделан наборщиком книги «Сефер ха-‘иккарим» («Книга принципов», 1485), который на странице 45 так перефразировал : «от Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Сончино». В некоторых изданиях указаны имена: наборщик Абрам бен Хаим (Библия), корректоры Соломон бен Перес Бонфуа («Мибхар ха-пениним»), Габриэль Страсбур (Брахот), Давид бен Элия Леви и Мордехай бен Рёбен Базелей (Хуллин), и Элиазар бен Самуил («Яд»).

Члены семьи

Израэль Натан бен Самуил бен Мозес Сончино 
Умер в Брешии, вероятно в 1492 году. Он написал эпилог изданию книги Махзор в Казальмаджоре (1486). Именно он посоветовал своему сыну Джошуа Сончино заняться книгопечатанием.

Иегошуа Соломон бен Израэль Натан Сончино 
Занимался книгопечатанием в Сончино с 1483 по 1486 год, и в Неаполе с 1490 по 1492 год. Он был дядей Гершона Сончино. Очевидно, именно он провёл основную подготовку к печатанию Талмуда.

Гершон бен Мозес Сончино 
(; ) В книге о биографиях знаменитых граждан Сончино Паоло Черути утверждает: «Гершон был сыном Моисея и внуком Израэля Натана, сына Самуила, который был сыном другого Моисея, чья семья происходит из Шпайера». О нём сказано, что он был потомком в пятом поколении, то есть пра-пра-правнуком печатника Джошуа Соломона. Кроме еврейского, он знал латынь и греческий, и учителями его были французский Равви Бельвения, Теработ, Мерабель, и Моисей Базла. Он путешествовал в Савойю, Швейцарию и Францию в поисках манускриптов. Он специализировался на издании талмудических текстов, но не отвергал и другие жанры. Первое его издание 1488 года называлось Praeceptorum Kotzensis. В 1490 году по неизвестным причинам он перебрался в Брешию. Там в 1491 году он издал Mecahabberóth seu poeticarum compositionum Рабби Иммануила. Затем последовали тексты из Торы (Пятикнижия): Мегилот, seu sacris voluminibus, и Афтарот, seu Prophetarum lectionibus. Его производительность была изумительной, а жизнь полна странствий. Последующие издания появляются в Фано, Пезаро, Ортоне, Римини, Фессалониках и, наконец, в Константинополе.
Наиболее значимый представитель семейства, Гершон родился, по-видимому, в Сончино, умер в Константинополе в 1533 году. Он утверждает, что помогал беженцам из Испании и особенно из Португалии, и что совершал поездки во Францию, собирая манускрипты произведений для печати. Используя игру слов, он печатал своё имя двумя словами — «Ger Sham», намекая на многочисленные путешествия. Посвящая издание Петрарки (Фано, 1503) Цезарю Борджиа, он упоминает, что имеет латинский, греческий и еврейский шрифты, вырезанные Франческо да Болонья, который считается изготовителем курсива, приписываемого Альду Мануцию. Любопытно, что Мануций в его «Введении в еврейскую грамматику» (Венеция, 1501) использует тот же шрифт, который был использован Сончино в 1492 году.

Элиазар бен Гершон Сончино 
Печатник между 1534 и 1547 годами. Он завершил печатать «Miklol» (1534), публикацию которого начал ещё его отец, и издал «Meleket ha-Mispar» (1547), а также «Ответы » в том же 1547 году.

Мозес Сончино 
Печатник в Салониках в 1526—1527. Участвовал в публикации «Каталонского Махзора» и первой части «Ялкута».

Примечания

Ссылки 
 Видео лекции Генри Абрамсона «Who Were the Soncinos?»
 Первая книга Гершона Сончино в «Judaic Treasures of the Library of Congress»
 Статья «Soncino» в Еврейской энциклопедии

Книгопечатники Италии
Династии Италии